główka – część cegły
 główka – część owocnika u niektórych grzybów
 główka – przednia część ciała tasiemców
 główka – element budowy instrumentów muzycznych
 główka – rodzaj kwiatostanu u roślin
 główka artykułu – inaczej lead, perex

3 miejscowości w Polsce:
 Główka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Główka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap
 Główka – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie